Thridu (tib.: khri 'du) bezeichnet:

den Kreis Chidu (tib.: khri 'du rdzong) im Autonomen Bezirk Yushu der Tibeter in Qinghai, Volksrepublik China
die Region Thridu im Osten von Yushu, siehe Thridu (Region)
den tibetischen Stamm, siehe Thridu (Stamm)